Christophe Auguin – navigatore francese
 Denis Auguin – allenatore francese di nuoto sportivo
 Philippe Auguin – direttore d'orchestra francese